Shushica, albániai folyó 
Shushica, albániai alközség Elbasan megye Elbasan községében
Shushica, albániai falu Elbasan megye Elbasan községében, az előbbi alközség központja 
Shushica, albániai falu Elbasan megye Cërrik községében 
Shushica, albániai alközség Vlora megye Vlora községében 
Shushica, albániai falu Vlora megye Vlora községében, az előbbi alközség központja